

Powieści 
 Zaginiony świat – powieść Arthura Conana Doyle’a z 1912
 Zaginiony świat – powieść Michaela Crichtona z 1995

Filmy 
 Zaginiony świat – film z 1925 roku
 Zaginiony świat – film z 1960 roku
 Zaginiony świat – film z 1992 roku
 Zaginiony Świat: Park Jurajski – film z 1997 roku
 Zaginiony świat – film z 1998 roku
 Zaginiony świat – serial telewizyjny z lat 1999–2002
 Zaginiony świat – film z 2001 roku